Berner Sport Club Young Boys (normalt bare kendt som BSC Young Boys, Young Boys Bern eller bare Young Boys) er en schweizisk fodboldklub fra hovedstaden Bern. Klubben spiller i landets bedste liga, den schweiziske Superliga, og har hjemmebane på Stade de Suisse. Klubben blev grundlagt i 1898, og har siden da vundet elleve schweiziske mesterskaber og seks pokaltitler.

Titler 
 Schweizisk Superliga (15): 1903, 1909, 1910, 1911, 1920, 1929, 1957, 1958, 1959, 1960, 1986, 2018,2019, 2020, 2021

 Schweizisk Pokalturnering (6): 1930, 1945, 1953, 1958, 1977, 1987, 2020

Kendte spillere 
  Stéphane Chapuisat
  Hakan Yakın
  Alain Sutter 
  Lars Bohinen
  Andrés Escobar
  Anders Limpar

(Tidligere) Danske spillere 
  Jan Andersen
  Lars Lunde
  Michael Silberbauer
  Frederik Sørensen

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside

Young Boys, BSC
Etableret i 1898